Исламова, Валентина Ивановна (род. 1992) — российская спортсменка, борец вольного стиля, призёр Кубка России и Кубка европейских наций, призёр Европейских игр 2015 года.
 Исламова, Лола (род. 1971) — узбекистанский журналист, корреспондент и редактор, публицистка.